Wanderson ou Wánderson est un prénom portugais. Certains footballeurs sont connus sous le nom de Wanderson :

 Wánderson (1986-), Francisco Wánderson do Carmo Carneiro, footballeur brésilien.
 Wanderson (1988-), Wanderson Cristaldo Farias, footballeur bulgaro-brésilien.
 Wanderson (1994-), Wanderson Maciel Sousa Campos, footballeur brésilien.
 Wanderson Souza Carneiro, dit Baiano (1987-), footballeur brésilien.